«Love Gun» — песня группы Kiss с их студийного альбома 1977 года Love Gun.

В США песня достигла 61 места (в чарте Billboard Hot 100).

История создания 
Пол Стэнли рассказывал:

Музыкальный стиль 
Дональд А. Гуариско с AllMusic пишет:

Сюжет песни 
По мнению того же Дональда А. Гуариско с сайта AllMusic, текст песни «Love Gun» — образец хард-рокового мачизма в его самом грандиозном, напыщенном проявлении.

В песне певец, грандиозный и могучий любовник, обращается к своей возлюбленной со словами: «Некуда прятаться. детка / Некуда бежать / Ты жмёшь на курок моего ружья любви» (

Приём публики 
Как пишет AllMusic, песня на удивление не произвела большого влияния на хит-парады, но «она сразу стала одним из столпов концертов группы Kiss и годами оставалась на этом почётном месте».

Примечания

Ссылки 
 

Песни Kiss
Песни 1977 года
Синглы 1977 года
Синглы лейбла Casablanca Records